Gornje Jame je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 9 stanovnika te 5 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je napušteno.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji